Miejscowości w Polsce:
 Zielony Gaj – wieś w woj. podlaskim, pow. sokólskim, w gminie Janów
 Zielony Gaj – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko
 Zielony Gaj – nazwa alternatywna Zielony Lasek

Miejscowości w Kazachstanie:
 Zielonyj Gaj – wieś w obwodzie północnokazachstańskim, rejonie Tajynsza
 Zielony Gaj – wieś w obwodzie akmolskim, rejonie Celinograd

Miejscowości na Ukrainie:
 Zielony Gaj – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie baranowskim
 Zielony Gaj – wieś w rejonie nowosielickim